Kiplangat ist Namensbestandteil folgender Personen:
 Davis Kiplangat (* 1998), kenianischer Leichtathlet
 Isiah Kiplangat Koech (* 1993), kenianischer Langstreckenläufer
 Kiplangat Sang, kenianischer Judoka
 Nicholas Kiplangat Kipkoech (* 1993), kenianischer Mittelstreckenläufer
 Peter Langat Kiplangat (* 1992), kenianischer Mittelstreckenläufer 
 Samson Kiplangat Ngetich (* 1986), kenianischer Biathlet und früherer Leichtathlet
 Victor Kiplangat (* 1999), ugandischer Langstreckenläufer
 Vincent Kiplangat Kosgei (* 1985), kenianischer Hürdenläufer

Siehe auch:
 Kip (Name)
 Kiplagat
 Langat